Lakatoro ist die Hauptstadt der Provinz Malampa des Inselstaates Vanuatu. Sie liegt an der Ostküste der Insel Malakula und ist deren größter Ort mit 1248 Einwohnern.

Klima 

Ort in Vanuatu
Malampa